Ameise steht für
 ein Insekt, siehe Ameisen
 Ameise (Wappentier)
 Ameise (Turingmaschine)
 Grube Ameise, ein Bergwerk im Siegerland
 Die Ameisen (Ringelnatz) ist ein Gedicht von Joachim Ringelnatz (1912)

Marken und Produkte:
 Die Ameise, das Stuhlmodell 3100 des Designers Arne Jacobsen
 eine Marke des Unternehmens Jungheinrich für Hubwagen, die zum Gattungsbegriff für Handhubwagen wurde
 die Bautraktoren SBB Tm 234 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)
 den Multicar M 21 (Dieselameise)

Ameisen ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Claude Ameisen (* 1951), französischer Arzt und Autor
 Olivier Ameisen (1953–2013), französischer Kardiologe und Buchautor

Siehe auch:
 Ameis
 Ameisenalgorithmus